Фили́пп Луи́ Анри́ Мари́ де Шеризе́, 9-й маркиз де Шеризе () (13 февраля 1923, Париж, Франция — 17 июля 1985, Париж, Франция) — французский писатель, юморист, сюрреалист и актёр второго плана (сценическое имя — Амедей).

Также известен как один из создателей (наряду с Пьером Плантаром) поддельных рукописей, именуемых «Тайные досье Анри Лобино», получивших известность после выхода в 1967 году книги Жерара де Седе «Золото Рен» и ставших основой для мистификации о Приорате Сиона, существовавшей в 1962—1983 годы.

Биография

Ранние годы 
Родился 13 февраля 1923 в Париже в богатой семье, происходившей из Лотарингии. Вопреки воле родителей захотел стать актёром и в 1946 году поступил в театральную школу Рене Симона. Его самой крупной ролью стало участие в 1952 году в съёмках фильма «Запрещённые игры». Шеризе получил известность, как кутила, любящий проводить время наслаждаясь вином и посещать публичные библиотеки, где он мог удовлетворить своё любопытство во всём, что приходило ему на ум.

Сюрреализм 
Шеризе был последователем движения сюрреалистов и утверждал, что был знаком с Эженом Ионеско, также заявляя, что как и Ионеско является членом УЛИПО и Коллежа патафизики, хотя в обоих случаях нет никаких доказательств этого. Желание Шеризе подорвать нормы культуры или, другими словами, создать им некую альтернативу, которая должна стать реальнее реальности, привело его к идее о Приорате Сиона и продвижении притязаний Пьера Плантара на прямое происхождение от Дагоберта II. Он считал себя сатириком, когда выступал на радио, и продолжит играть эту же роль в теме, связанной с Приоратом Сиона, называя себя шутником. Самым известным примером этого является его эзотерическая повесть Circuit первоначально написанная в 1968 году, до 1971 года не находившаяся на хранении в Национальной библиотеке Франции.

Ренн-ле-Шато 

В начале 1960-х годов Шеризе встретил Плантар и они вместе стали проявлять интерес к Ренн-ле-Шато. С середины 1950-х годов владелец местной гостиницы  с целью привлечь туристов распустил слух о том, что в XIX веке католический священник Франсуа Беранже Соньер, бывший здесь настоятелем прихода, обнаружил сокровище Бланки Кастильской. История получила широкое хождение после того, как писатель Робер Шарру в 1962 году выпустил книгу «Сокровища мира» (). 2 апреля 1965 года в письме к своей подруге Шеризе писал: «Не говори никому, но я поезду в Пиренеи на четыре дня, вместе с Плантаром, чтобы нащупать, если получится, хоть какой-то след к Марии Магдалине». Смесь сюрреализма и юмора в деятельности Шеризе по созданию мистификации с Приоратом Сиона, Жизорским замком и Ренн-ле-Шато, как и в тех документах, которые он отдал на хранение в Национальную библиотеку Франции.

Пергаментные рукописи 
В начале 1960-х годов Шеризе изготовил две поддельные рукописи на пергаменте, чьи фотокопии были в последующем приведены Жераром де Седе в 1967 году в его книге «Золото Рен» (), написанной совместно с Плантаром. В ней впервые история Корбу была изложена в таком ключе, чтобы доказать непосредственное участие Плантара в деятельности тайного общества «Приорат Сиона» и обосновывать его притязания на родством с Меровингами, чьи потомки, якобы, на протяжении тысячи лет скрывали своё существование. В 1982 году эти пергаменты послужили завязкой для книги «Святая Кровь и Святой Грааль» Майкла Бейджента, Ричарда Ли и Генри Линкольна, которая в свою очередь послужила первоисточником для написания Дэном Брауном в 2003 году книги «Код да Винчи». Другие документы, в которых были представлены подложные родословные, была внесены на хранение во Французскую национальную библиотеку в течение 1960-х, 1970-х и 1980-х годов.

После выхода «Золота Рен» в 1978 году Шеризе заявил в своём неопубликованной документе «Тайна Рен», что используемые в качестве достоверных источников рукописные пергаменты он подделал, и что первоначально они предназначались его другу Фрэнсису Бланше в качестве материала для радиопостановки «Знак ярости» (). Второй документ Шеризе назывался « и бумага» (), где представлено более обстоятельное и подробное изложение техники истолкования с использованием 25 буквенного алфавита из задачи о ходе коня, с опусканием буквы «W», о котором мог знать только сам фальсификатор. Перевод на английский язык этого документа был осуществлён в 2010 году Жан-Люком Шомелем.

Подробности о подделках 
Первая поддельная рукопись была скопирована Шеризе с Кодекса Безы, содержавшегося в книге французского католического теолога и первого секретаря Папской библейской комиссии священника  «Библейский словарь» () вышедшей в 1895 году. Внимание Шеризе привлекла часть стиха  из Евангелия от Луки «В субботу, первую по втором дне» (). Шеризе писал: «Эта фраза стала головной болью для безымянных (тайных) обществ. Они утверждали, что „В субботу, первую по втором дне“ невозможно перевести. Никто когда-либо не слышал об этом. Так, что ученики прошли через пшеничное поле и, будучи голодны, ели зёрна; тогда и там это должно было означать „Вторая суббота после первого дня предложения хлебов“. Это единственное толкование, которое мы сумели найти.». В свою очередь Шеризе попробовал предложить собственное истолкование текста: «In Sabbato Secundo Primo означает не „В субботу, первую по втором дне“, а „Как второй в главенстве Сабазий стал первым“. Интересно, что собрания ведьм называются „шабаши“ не от еврейских праздников, но потому что Сабазий был богом фригийцев».

Кроме того в первой рукописи содержится зашифрованное сообщение, написанное на современном французском языке: «Для короля Дагоберта II и для Сиона это сокровище, и здесь он покоится» ()

Шеризе выбрал в качестве источника сочинение Вигуру, поскольку тот являлся священником, связанным с церковью Сен-Сюльпис, которая располагается в том месте, вокруг которого Шеризе и Плантар создали миф о Приорате Сиона, а значит красиво укладывался в общую картину.

Входе расследования передачи «60 минут» было установлено, что вторая рукопись была изготовлена Шеризе путём заимствования текста из Вульгаты, изданной в XIX веке Джоном Вордсвортом и Генри Дж. Уайтом как Novum Testamentum Domini Nostri Iesu Christi latine secundum sancti Hieronymi (Oxford: Clarendon Press, 1889–1954). В свою очередь Жан-Люк Шомель в чьём распоряжении оказались обе рукописи Шеризе пришёл к выводу о том, что им можно дать несколько десятком лет, но никак не столетий. Кроме того, Шомель заявил, что у него в распоряжении имеются письма Шеризе, которые являются прямым доказательством того, что Шеризе сознательно участвовал в этой афере.

Шеризе не был знатоком палеографии латинского языка и даже те познания в этом языке, которые он имел со времени учёбы в высшей школе, не сохранил, чему свидетельством является копирование текста Кодекса Безы в одну из его пергаментных рукописей. например им было допущено несколько грубейших ошибок при копировании унциалов, что в значительной мере искажает написание ряда слов. Эти факты обычно не принимаются во внимание теми, кто выступает в защиту подлинности рукописей.

В 1970-е годы в интервью Жан-Люку Шомелю Шеризе утверждал: «пергаменты Евангелия от Луки были подделаны мной и для них я позаимствовал унициал из работы L'archéologie chrétienne (Христианская археология) Дома Камброля в Национальной библиотеке, раздел C25».

29 января 1974 года в своём письме к писателю Пьеру Жарнаку Шеризе утверждал следующее: «P.S. Знаете ли вы, что знаменитые рукописи, якобы обнаруженные аббатом Соньером были созданы в 1965 году? И что я взял на себя ответственность выступить их автором?».

Генри Линкольн, один из авторов книги «Святая Кровь и Святой Грааль», писал, что Плантар ему лично признался в том, что эти документы являются подделкой и назвал Шеризе в качестве того, кто их изготовил.

Отношения с Плантаром 
Разрыв отношений между Шеризе и Плантаром произошёл в 1983 году, когда первый начал сотрудничать со своим дантистом Полем Руэлем в написании книги, посвящённой Приорату Сиона.

Писатель Пьер Жарнак привёл отрывок из письма, которое получил 22 мая 1985 года от Плантара: «Вам нужно знать только, что я не имею какого-либо отношения к „бессмертной прозе“ месье Филиппа де Шеризе, который был соавтором месье Поля Руэля по книге Court-circuit представленной BN в декабре 1984 или январе 1985 года, которые смешали моё имя с грязью. Маркиз де Шеризе был моих хорошим другом со студенческих лет, но я очень часто не одобряю его книг, которые в действительности довольно странные».

Последние годы и смерть 
Шеризе умер 17 июля 1985 года в Париже во время работы над энциклопедией трема. Его отпевание состоялись в Париже в Церкви Святой Троицы, а похороны прошли в фамильном склепе в .

Главный редактор журнала «Этюд меровенжьенн» Джино Сандри в десятом номере издания посвятил Шеризе некролог.

Фильмография

Сочинения 
Un mauvais quart d'heure à passer, ou La Vengeance de la grosse molaire (Pierre Billard et Pierre Tchernia, 1949). Bibliothèque nationale, manuscript 4- YA RAD- 4097
 with Grégoire (= Roland Dubillard), Livre à vendre, Paris : Éditions de Paris (1957, new edition Paris : J.-C. Simoën, 1977).
Anacharsis à l'Exposition : Textes d'Amédée, présentés par Philippe Dasnoy, Bruxelles: Éditions Jeune Belgique (1958), 2 vols (letters read by the author during the "Étoile 58" Belgian radio-programme).
Le pied à coulisse (Radiodiffusion française, 1960). Bibliothèque nationale, manuscript 4- YA RAD- 8630.
Circuit (dated 1968, deposited in the Bibliothèque nationale 28 June 1971; EL 4-Y-413). Slightly different versions of this novel exist in the possession of private individuals
L'Or de Rennes pour un Napoléon (1975). Bibliothèque nationale, 4-LB44-2360
L'Enigme de Rennes (1978). Bibliothèque nationale, EL 4-Z PIECE-110 and EL 4-Z PIECE-111
 "Jarry lecteur de Poe et de Shakespeare", in AARevue 115 (janvier-février 1979), Liège.
 "Catalogue des circonflexes communs", "Circonflexe des propres" et "Circonflexe et Tréma", in AARevue 123 ("Absolu 107", sept.-oct. 1979).
Lettre ouverte à Monsieur Laurent Dailliez (1980). Bibliothèque nationale, EL 4-Y PIECE- 344
 Court-circuit by Paul Rouelle, avec un feu d'artifices de Ph. de Cherisey, Liège : P. Rouelle (1983, enlarged ed. Paris : l'Oeil du sphinx, 2010).
 "Jésus Christ, sa femme et les mérovingiens", in Nostra L'Actualite Insolite (Number 584, 1983).
L'Affaire Jean-Luc Chaumeil (1984). Bibliothèque nationale, EL 4-Z PIECE-245
Un veau à cinq pattes: notes sur l'oeuvre de l'abbé H. Boudet, sur ses sources, son tempérament, son idéal et sa vie (France secret, 2008). ISBN 978-2-916797-16-8

Примечания

Литература

Ссылки 
 Information about his humorist career
 Da Vinci Declassified, 2006 TLC video documentary
 
 , de Chérisey's most notable film
 "The Priory of Sion", 30 April 2006 segment on 60 Minutes, produced by Jeanne Langley, hosted by Ed Bradley
 "Philippe de Chérisey Biography in French"
 Codex Bezae and the Da Vinci Code A textcritical look at the Rennes-le-Chateau hoax

Персоналии:Париж
Писатели Франции
Актёры Франции
Юмористы XX века
Мистификаторы
Маркизы Франции